El término Sila puede referirse a:

Religión y mitología 
 sīla (‘honestidad’ o ‘moralidad’), una de las virtudes conocidas como paramitas en el budismo.
 śilā, pequeña piedra negra esférica adorada por los vishnuistas.

Personas 
 Lucio Cornelio Sila (138-78 a. C.), dictador, protagonista de la Primera Guerra Civil de la República de Roma con Mario.
 Fausto Cornelio Sila (86-46 a. C.), hijo de Lucio Cornelio Sila y yerno de Cneo Pompeyo Magno.
 Publio Cornelio Sila, muerto en el 45 a. C., sobrino de Lucio Cornelio Sila y cónsul en 65 a. C.
 Sila Calderón, séptima Gobernadora del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
 Cayo Sila Godoy, guitarrista paraguayo.
 Sila o Zilla, en el Antiguo Testamento, segunda esposa de Lamec y madre de Tubalcaín y de Naamá.

Lugares 
 La Sila, meseta montañosa de Calabria, Italia.
 Región de Sila, región de Chad.

Cine y televisión 
 Sila, serie de televisión turca.

Otros 
 Sila, medida de capacidad de granos de cebada en la antigua Sumeria.